Sophie Charlotte (Hamburg, 1989. április 29. –) brazil-német színésznő és televíziós színésznő. Hétéves korában költözött szüleivel Dél-Amerikába. Legismertebb szerepe Angelina volt a Malhação ötödik évadjában.

Élete

Filmszerepei

Jegyzetek

Források

További információk 

1989-ben született személyek
Német emigránsok Brazíliába
Hamburgiak
Brazil színészek
Élő személyek
Német nők